Il singolare del torneo di tennis Open de Franche Comté 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Julien Boutter che ha battuto in finale Julian Knowle 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Tomas Behrend (secondo turno)
 Lorenzo Manta (primo turno)
 Alexander Popp (semifinali)

 Andrej Stoljarov (secondo turno)
 Sébastien Lareau (secondo turno)
 Raemon Sluiter (secondo turno)
 Francisco Costa (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Franche Comté 2000